Москен () — маленький необитаемый скалистый остров в середине Лофотенских островов. Относится к норвежской коммуне Верёй. Площадь 1,5 км². Наивысшая точка — 385 м. У его северной оконечности находится знаменитый водоворот Мальстрем.

Москен — распространенная фамилия в Норвегии.

Фауна 
Здесь гнездятся такие виды птиц как хохлатый баклан, тонкоклювая кайра, северная и прямохвостая качурка, обыкновенная гага и обыкновенный чистик.

Галерея

Примечания 

Лофотенские острова